Grădiștea (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
 Grădiștea (Vâlcea), een gemeente in het Roemeense district Vâlcea
 Grădiștea (Brăila), een gemeente in het Roemeense district Brăila

 Grădiștea (Dolj), een plaats in het Roemeense district Dolj
 Grădiștea (Giurgiu), een plaats in het Roemeense district Giurgiu
 Grădiștea (Prahova), een plaats in het Roemeense district Prahova
 Grădiștea (Olt), een plaats in het Roemeense district Olt
 Grădiștea (Călărași), een plaats in het Roemeense district Călărași

Zocht je naar:
 Grădiștea de Munte, een plaats in het Roemeense district Hunedoara
 Boldești-Grădiștea, een gemeente in het Roemeense district Prahova